Als Vertrag von Wien bzw. Wiener Vertrag, teils speziell auch Friede(n) von Wien oder Wiener Friede(n) bezeichnet man folgende Abkommen:

 Frieden von Wien (1261), zwischen Ottokar II. Přemysl von Böhmen und Béla IV. von Ungarn; Verzicht Bélas auf das Herzogtum Steiermark
 Frieden von Wien (1606), beendete den Aufstand der ungarischen Heiducken gegen die Habsburger und sicherte den Ungarn Religionsfreiheit zu
 Vertrag von Wien (1612) zwischen Innerösterreich und Venedig im Vorfeld des Friauler Kriegs
 Frieden von Wien (1624), Quasi-Erneuerung des Friedens von Nikolsburg
 Vertrag von Wien (1725) zwischen dem Habsburgerreich und Spanien über gegenseitige Unterstützung
 Vertrag von Wien (1731) zwischen dem Habsburgerreich, Großbritannien und Spanien über gegenseitige Zugeständnisse
 Frieden von Wien (1738) (Präliminarfrieden 1735), zwischen Frankreich und Österreich über die Beendigung des Polnischen Thronfolgekrieges
 Friede von Schönbrunn (1809), beendete den Fünften Koalitionskrieg
 Wiener Münzvertrag von 1857, setzte den norddeutschen Taler, den süddeutschen Gulden und den österreichischen Gulden in ein festes Gewichts- und Wertverhältnis zueinander
 Frieden von Wien (1864) zwischen Österreich, Preußen und Dänemark, Beendigung des Deutsch-Dänischen Krieges 
 Frieden von Wien (1866) zwischen Österreich und Italien über die Beendigung des Deutschen Krieges
 Österreichischer Staatsvertrag (1955) über die Unabhängigkeit, Reparationen, den Rückzug der Besatzungsmächte und anderes

Siehe auch:
 Wiener Kongress 1814/15
 Wiener Schiedsspruch
 Wiener Übereinkommen